Торреано () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 2265 человек (2008 г.), плотность населения составляет 67 чел./км². Занимает площадь 34 км². Почтовый индекс — 33040. Телефонный код — 0432.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.torreano.net/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики